TRF puede referirse a:
 TRF (banda), un grupo de J-Pop japonés.
 Código IATA del Aeropuerto de Sandefjord-Torp, Noruega.